Casa Teixidor o Torre Teixidor, edifici al nucli de Rubí (al Vallès Occidental) 
 Casa Teixidor (Girona) 
 Casa Teixidor-Bassacs, casa pairal de la família Teixidor-Bassacs, i actualment museu, situada a Gironella 
 Casa Teixidor Rimbau, edifici d'habitatges a Tarragona
 Casa Teixidor (Barcelona), botiga modernista a Barcelona.